

Geografia

Austria 
 Reichenau – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen
 Reichenau an der Rax – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Reichenau im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Rychnov nad Kněžnou

Niemcy 
 Reichenau – dzielnica gminy Hartmannsdorf-Reichenau w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge w kraju związkowym Saksonia
 Reichenau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstanz
 Reichenau – wyspa na Jeziorze Bodeńskim
 Reichenau – dawne opactwo benedyktyńskie na Jeziorze Bodeńskim 
 Reichenau – przystanek kolejowy w Reichenau

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Bogatynia
 Niwa, gmina Szczytna, województwo dolnośląskie  
 Topola
 Bogumiłów – wieś w województwie lubuskim

Szwajcaria 
 Reichenau – wieś w Szwajcarii

Biografie 
 Bertold z Reichenau
 Herman z Reichenau
 Walter von Reichenau
 Walahfrid von der Reichenau

Zobacz też 
 Hartmannsdorf-Reichenau